Lugana - vino DOC
 Lugana - frazione del comune di Sirmione